Fourth Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fourth Street Historic District (Sioux City, Iowa), NRHP-ID: 95000966
 Fourth Street Historic District (Massillon, Ohio), NRHP-ID: 82003654

Siehe auch:
 East Fourth Street Historic District